Van Horne (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Huis Horne,  adellijk geslacht in de lage landen
 Philips van Horne SG, een scholengemeenschap in Weert

Zie ook 
 Van Horn (doorverwijspagina)
 Graafschap Horn, het stamland van Huis Horne
 Gemeentemuseum Weert, met een locatie Jacob van Horne Museum
 Kasteel van Heurne, ook bekend als kasteel van Horne